Erling Døssing (født 3. december 1949 i Roskilde) er en dansk læge, og er bosat i Silkeborg.

Læge for DBU 
Døssing var i flere år læge for Danmarks U/21-fodboldlandshold under DBU, hvor han blandt andet var med under EM Slutrunden i Danmark i 2011. Inden han blev læge for U/21-landsholdet var han med Danmarks kvindefodboldlandshold til EM i England.

Silkeborg IF 
Erling Døssing er læge for Silkeborg IFs Superligahold.

Eksterne kilder og henvisninger
silkeborgif.com 

Læger fra Danmark
Personer fra Roskilde